Мост Фра́ньо Ту́джмана:
 Мост Франьо Туджмана (Дубровник) — вантовый мост через Дубровницкий залив в Дубровнике, Хорватия.
 Мост Франьо Туджмана (Осиек) — мост в Осиеке, Хорватия.
 Мост Франьо Туджмана (Чаплина) — мост в Чаплине, Босния и Герцеговина.